Følgende er en liste over de spillertrupper, som de 16 deltagende lande mødte op med til EM i fodbold 2004, der blev afholdt fra 12. juni til 4. juli 2004.

Gruppe A

Grækenland
Træner:  Otto Rehhagel

Portugal
Træner:  Luiz Felipe Scolari

Rusland
Træner:  Georgi Yartsev

Note: caps include those for USSR, CIS, and Russia.

Spanien
Træner:  Iñaki Sáez

Gruppe B

Kroatien
Træner:  Otto Barić

England
Træner:  Sven-Göran Eriksson

Frankrig
Frankrig offentliggjorde deres trup 18. maj 2004.
Træner:  Jacques Santini

Schweiz
Træner:  Köbi Kuhn

Gruppe C

Bulgarien
Træner:  Plamen Markov

Danmark
Træner:  Morten Olsen

Italien
Træner:  Giovanni Trapattoni

Sverige
Trænere: Tommy Söderberg og Lars Lagerbäck

Gruppe D

Tjekkiet 
Træner:  Karel Brückner

Tyskland
Træner:  Rudi Völler

Letland
Træner:  Aleksandrs Starkovs

Holland
Træner:  Dick Advocaat

Repræsentation af klubber

Referencer

Eksterne henvisninger 
EM i fodbold 2014s officielle hjemmeside

EM i fodbold
Fodbold i 2004